Симон Боливар има више значења:

 Симон Боливар
 Симон Боливар, Ел Трансвал (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Симон Боливар (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Симон Боливар (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Симон Боливар (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику